UNES puede referirse al acrónimo de:

 Universidad España, universidad mexicana.
 Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), universidad venezolana.
 Unión Nacionalista de Estudiantes Secundarios, agrupación política argentina.
 Unión por la Esperanza, coalición política ecuatoriana.
 Unes, cadena de supermercados italiana.

Acrónimos